Clearwater megye (Alberta)
Clearwater megye (Idaho)
Clearwater megye (Minnesota)

Lásd még
Clearwater (egyértelműsítő lap)